"Свободный обмен" (фр. Libre échange) - комедийный фильм французского режиссера Сержа Гискуира. Премьерный показ состоялся во Франции и Бельгии 20 декабря 2010 года.

Сюжет 
Примерная жена и домохозяйка Жослин после размолвки с мужем оказывается на улице, где встречается с элитной проституткой Март. В силу чувства долга Жослин довольно быстро вступает на путь оказания платных сексуальных услуг и пользуется большим успехом среди клиентов Март, потрясенных непосредственностью Жослин. Карл, брат Март, заинтересован в использовании Жослин для организации сексуального скандала и шантажа известного политика Минара. Март поначалу сопротивляется этому плану, но события стихийно развиваются таким образом, что подруги вовлекаются в круг криминальных приключений.

Актёрский состав 
 Жюли Депардьё - Жослин 
 Кароль Буке  - Март
 Серж Гискуир - Карл
 Филипп Маньян - Минар

Критика 

Режиссер Серж Жискьер - перебежчик из французского комедийного сериала где он как актёр второго плана пытался заставить нас смеяться. Он ошибается, почти везде. Его история о домохозяйке, которая играет в роскошную девушку по вызову с известными политиками вместе с карьерной шлюхой на пенсии, звучит фальшиво в интонациях и вульгарно в диалогах. ... Сценарий, следует уточнить, редкой глупости, и крутые повороты последних минут только делают его более маловероятным чем появление в конце клетки с курами на заднем дворе.

Режиссёр втягивает нас в историю, которая хочет быть смешной, но ей остро не хватает хорошего сценария. И даже присутствие Кароль Буке и Жюли Депардье не достаточно, чтобы сделать фильм интересным. Некоторые слова и шутки хороши, иногда заставляют улыбаться, всё же не могут убедить, что этот фильм - комедия.

Нельзя отрицать, что фильм без проблем демонстрирует физические активы двух актрис, но что касается их актёрских талантов, режиссёр не смог воспользоваться этим…

Примечания

Ссылки 

 (en) Libre échange [archive] sur l’Internet Movie Database